Der Name San Nazzaro bezeichnet verschiedene Orte:
eine Gemeinde im Gambarogno, Bezirk Locarno, Kanton Tessin, Schweiz; siehe San Nazzaro TI
eine Gemeinde in der Provinz Benevent, Region Campania, Italien; siehe San Nazzaro (Kampanien)   
die Gemeinde San Nazzaro Sesia in der Provinz Novara, Region Piemont, Italien
die Gemeinde San Nazzaro Val Cavargna in der Provinz Como, Region Lombardei, Italien 

Siehe auch
 Sannazzaro de’ Burgondi, italienische Gemeinde in der Lombardei